Vulturu (Constanța) ;
 Vulturu (Vrancea) ;